Die Serie A 1949/50 war die 18. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 19. September 1948. Der letzte Spieltag war am 5. Juni 1949. Die Saison als Meister beendete Juventus Turin und wurde damit Nachfolger des AC Turin. Als Aufsteiger kamen der FC Como und die AC Venedig aus der zweiten Liga dazu. In die Serie B absteigen mussten die AS Bari und die AC Venedig.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1949/50
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1949
Fußballsaison 1949/50